Kolumbija
 Tibú (grad), departman Norte de Santander
 Tibú (rijeka), pritoka rijeke Sardinata